Il doppio del torneo di tennis Cachantún Cup 2008, facente parte del WTA Tour 2008, ha avuto come vincitrici Līga Dekmeijere e Alicja Rosolska hanno vinto in finale 7–5, 6–3, contro Marija Korytceva e Julia Schruff.

Teste di serie

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (ritiro per infortunio alla Dulko)
  Iveta Benešová /  Bethanie Mattek (quarti)

 Jelena Kostanić Tošić /  Martina Müller (quarti, ritiro per infortunio della Kostanić Tošić)
  Catalina Castaño /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Cachantún Cup 2008